Logansport kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Logansport (Indiana)
Logansport (Louisiana)